Стефан (Штефан) Прокопиу (; 19 января 1890, Бырлад, ныне в жудеце Васлуй, Румынии — 22 августа 1972, Яссы) — румынский физик, педагог, профессор (1926), доктор физико-математических наук (1924), действительный член Румынской академии (1955). Лауреат Государственной премии Социалистической Республики Румыния (1964).

Биография 
С 1908 по 1912 обучался в Ясском университете им. А. И. Кузы.

В 1913—1919 работал ассистентом Бухарестского университета. В 1919 в качестве стипендиата отправлен во Францию, где в Парижском университете слушал лекции Габриэля Липпмана, Марии Склодовской-Кюри, Поля Ланжевена и других известных физиков.

В марте 1924 получил научную степень доктора физико-математических наук. Вернувшись на родину с января 1925 года — профессор гравитации, тепла и электричества в Ясском университете. Находился на этом посту до выхода на пенсию в 1962 году. Тогда же
был назначен профессором Ясского технического университета им. Г. Асаки.

С июня 1948 года — член-корреспондент, а с июля 1955 года — действительный член Румынской академии.

С. Прокопиу дважды становился членом комитета по присуждению Нобелевской премии.

Научная деятельность 
Работы посвящены электромагнетизму, термодинамике, электрохимии, оптике, магнетизму, спектроскопии.

В 1911 году впервые обнаружил и рассчитал Магнетон Бора, названный в честь Нильса Бора.

Награды 
 В 1964 году был удостоен Государственной премии Социалистической Республики Румыния.
 Орден Труда,
 Орден Звезды Румынии
 Орден «За научные заслуги».

См. также 
 Магнетон Бора

Ссылки 
 
  Прокопиу Стефан

Учёные Румынии
Физики XX века
Физики Румынии
Лауреаты Государственной премии Румынии
Педагоги Румынии
Действительные члены Румынской академии
Выпускники Ясского университета
Преподаватели Ясского университета
Похороненные на кладбище Этернитатя